Kennedy Town (wijk) - wijk in Hong Kong
 Kennedy Town (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk